Scheepvaartmuseum

Voorbeelden
 Maritiem Museum Rotterdam
 Maritiem Museum (Jakarta)
 Maritiem Museum (Barcelona)
 Maritiem Museum (Suriname)
 Maritiem Museum Kure